Giuseppe Montalbano – politico italiano (1895-1989)
Giuseppe Montalbano – politico italiano (1925-2021)